Лала́нн () — французская фамилия.

 Лаланн, Леон Луи — французский инженер.
 Лаланн, Мари-Людовик — французский археолог.
 Лаланн, Франц Антуан Максим — французский рисовальщик и гравёр.
 Лусто-Лаланн, Морис — политический и государственный деятель Сейшельских Островов.

См. также 
 Лалан